Wólka Lesiecka – przysiółek wsi Leśce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Garbów.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do ówczesnego województwa lubelskiego.

Historia 
Wieś istniała już w XVII wieku. Do 1970 roku Wólka Lesiecka była samodzielną wsią, po czym włączono ją do Lesiec.

Geografia 
Miejscowość leży w pobliżu Doliny Kurówki na Wysoczyźnie Lubartowskiej, przy drodze gminnej, która łączy centralną cześć Lesiec z Karolinem.

Przypisy 

Leśce